El término Generation X puede referirse a:
Generación X película estadounidense.
Generation X banda inglesa de Punk clásico.
D-Generation X stable de lucha libre profesional.
Generation X Occidente después de la Segunda guerra mundial.
Generation X libro de 1965.
Generation X álbum musical.
Generation X fue un equipo de superhéroes de Marvel Comics vinculados con el cómic X-Men.